O termo Cobra-cipó pode se referir as espécies:

 Chironius bicarinatus
 Philodryas olfersii